Томаш Бердих (, 17 вересня 1985) - чеський тенісист.

Найвище досягнення Бердиха на турнірах Великого шолома — фінал Вімблдону в 2010, де він поступився Рафаелю Надалю. У 2005 він виграв турнір серії Мастерс у Парижі.

Томаш Бердих є єдиним тенісистом, який двічі перемагав Роджера Федерера раніше півфіналу на турнірах Великого шолома - у 2010 році на Вімблдоні та у 2012 на Відкритому чемпіонаті США.

Кар'єра

2011 
На Відкритому чемпіонаті Австралії 2011 Бердих добрався до чвертьфіналу, де поступився Новаку Джоковичу.

Посилання 

 Досьє на сайті ATP 

Чеські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана